

Medicina 
 Sindrome di Lemierre – tromboflebite settica della giugulare che insorge come complicanza di un ascesso peritonsillare

Persone 
 Antoine-Marin Lemierre (1721/1723/1733-1793) – drammaturgo e poeta francese
 André Lemierre (1875-1956) – batteriologo e medico francese
 Jean Lemierre (1950) – economista francese